Przewlekła białaczka szpikowa
 Multi Level Cell (informatyka) – technologia pamięci flash
 Military Load Classification – wojskowa klasyfikacja obciążenia